Кора́ — поверхневий шар будь-чого, відрізняється властивостями залежно від того, що перебуває під ним. Використання поняття

Біологія 
 Кора рослин — тверда зовнішня частина стовбура дерева або куща
 Кора головного мозку
 Древня кора
 Стара кора
 Нова кора — нові області кори головного мозку/
 Кора наднирників — розрізняють зовнішню кіркову речовину надниркових залоз, що становить приблизно 2/3 усієї маси цієї парної ендокринної системи у хребетних тварин, в тому числі і людини

Геологія 
 Земна кора
 Континентальна земна кора
 Океанічна кора
 Кора вивітрювання
 Поверхнева кора

Топоніми

Кора (притока Міню)

Кора (притока Іжиці)

Кора — місто

Персоналії 
 Гвідо Кора — італійський географ.

Інше 
 Кора — індіанський народ у Мексиці.
 Ко́ра — струнний щипковий музичний інструмент із 21 струною, розповсюджений у Західній Африці, близький за будовою та звуком до лютні та арфи.
 Кора — одне з імен Персефони.
 Кора — найменування типу давньогрецької скульптури періоду архаїки.
 Кора — середньовічна непальська холодна зброя.
 Скоринка хліба

Примітки